Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Budapest
Fazekas Mihály Gimnázium, Debrecen